Рубе́н Бара́ха (; ) — испанский футболист, центральный полузащитник, тренер. С 2000 по 2006 год выступал за национальную сборную Испании, провёл за неё 43 матча и забил 7 мячей.

Карьера игрока 

Бараха начинал играть в футбол в своём родном городе за «Вальядолид», в период с 1993 по 1996 год провёл за клуб в чемпионате 41 матч и забил два мяча. Затем полузащитник оказался в мадридском «Атлетико», однако первые три года играл за дублёров. В сезоне 1999/2000 провальное выступление «Атлетико» в чемпионате позволило Барахе попасть в основной состав команды и проявить себя в полной мере. Клуб покинул высшую лигу, однако смог продать недавнего дублёра в «Валенсию» за рекордные для последней 11,1 млн долларов.

Уже в первом сезоне за новый клуб Бараха стал ключевым игроком команды и дошёл до финала Лиги чемпионов, в котором «Валенсия» уступила «Баварии» в серии пенальти. В следующем году он помог «Валенсии» впервые за 31 год выиграть чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром клуба с 7 забитыми мячами в 17 играх. В сезоне 2003/2004 он забил 8 мячей, а «Валенсия» вновь стала чемпионом и выиграла Кубок УЕФА. С 2006 года Бараху преследовали травмы, из-за которых он, в частности, пропустил Чемпионат мира по футболу 2006.

Летом 2010 года закончился контракт Барахи с «Валенсией». Матч 38-го тура чемпионата Испании (сезон 2009/10) против «Тенерифе» (1:0) стал последним в карьере центрального полузащитника, объявившего об уходе из профессионального спорта.

Всего за десять сезонов в клубе Рубен Бараха провёл более 250 игр и забил 41 гол только в первенстве Испании.
На счету футболиста два титула чемпиона Испании, один Кубок Испании, Кубок и Суперкубок УЕФА — все эти трофеи игрок завоевал с «Валенсией», а единственным турниром, который так и не покорился ни Барахе, ни «Валенсии» за это время, стала Лига чемпионов УЕФА.

Карьера тренера 
12 июля 2015 года Рубен Бараха стал новым тренером «Эльче», который находился во втором испанском дивизионе. Приведя команду к 11 месту, Бараха не захотел оставаться в команде на следующий сезон.

8 ноября 2016 года он возглавил «Райо Вальекано».

Достижения 
Командные
Валенсия:
 Чемпион Испании (2): 2001/02, 2003/04
 Обладатель Кубка УЕФА: 2004
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2004
 Обладатель Кубка Испании: 2008
 Финалист Лиги чемпионов: 2001

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Реал Вальядолид B»
Игроки ФК «Реал Вальядолид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Валенсия»
Футбольные тренеры Испании
Тренеры ФК «Валенсия Месталья»
Тренеры ФК «Эльче»
Тренеры ФК «Райо Вальекано»
Тренеры ФК «Спортинг» Хихон
Тренеры ФК «Тенерифе»
Тренеры ФК «Реал Сарагоса»
Тренеры ФК «Валенсия»